Га́ррисон «Га́ри» Ри́чард Хе́ршбергер (; 5 апреля 1964, Пасадина, Калифорния, США) — американский актёр и сценарист.

Биография 
Гаррисон Ричард Хершбергер родился в Пасадине, штат Калифорния. Он вырос в Северном Голливуде, штат Калифорния, а затем переехал в маленький город Сан-Марино со своей матерью Джейн, отцом-адвокатом Ричардом и старшей сестрой Линдой. Обращаясь к творчеству с ранних лет, Гари влюбился в театр, и наметил свой курс дальнейшего образования в средней школе и отправился учиться в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Во время учёбы он снялся в студенческой пьесе Шейна Блэка «It Never Rains», и вскоре после этого начал постоянно работать в кино и на телевидении, продолжая учёбу.

Позже Гари стал частью звёздного ансамбля в новаторских сериалах, таких как «Твин Пикс» (роль Майка «Змеи» Нельсона), и позже в двух сезонах «Клиент всегда мёртв» (роль мистера Джиларди).

Гари является членом Академии телевизионных искусств и наук, SAG-AFTRA и Актёрской ассоциации справедливости. Он любит играть в баскетбол и софтбол, а также имеет девятилетний опыт тренерской работы в Малой лиге и на всех уровнях молодежного баскетбола, в том числе на уровне старшей школы. С 28 сентября 1991 года Гари женат на Хезер Хершбергер, у него четверо детей.

Избранная фильмография

Ссылки 

Киноактёры США